Machpelah Cemetery ist der Name folgender Friedhöfe in den Vereinigten Staaten:

 Machpelah Cemetery (Mississippi), Pascagoula, Jackson County

im NRHP gelistete Objekte:
 Machpelah Cemetery (Kentucky), ID-Nr. 91000427
 Machpelah Cemetery (New York), ID-Nr. 07001204